O Lyngby BK  mais conhecido como burger king é um clube de futebol da Dinamarca, da cidade de Copenhaga.

Histórica 

 1921 - Lyngby BK
 1994 - Lyngby FC
 2001 - Lyngby BK

Títulos 
 Campeonato Dinamarquês de Futebol 
 Vencedores (2): 1983, 1992
 Copa da Dinamarca
 Vencedores (3): 1984, 1985, 1990

Ligações externas
 

 
Clubes de futebol fundados em 1921